

Cinema 
 Sinfonie eterne (Carnegie Hall) – film del 1947 diretto da Edgar G. Ulmer

Musica 
 Carnegie Hall – sala da concerti di New York
 Carnegie Hall – album di Hubert Laws del 1973
 Carnegie Hall – album di Frank Zappa del 2011